Kusowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Dobrcz
 Kusowo (województwo pomorskie)
 Kusowo (województwo zachodniopomorskie)